Canadian Hockey Association (slovensko Kanadsko hokejsko združenje) je lahko:
 Canadian Hockey Association 1909/10, ukinjena profesionalna hokejska liga.

 Canadian Hockey Association, ali s svojim bolj pogostim imenom Hockey Canada, krovno telo hokeja na ledu v Kanadi. Ustanovila ga je kanadska vlada z namenom vodenja mednarodnih tekem, leta 1994 se je združilo z  Canadian Amateur Hockey Association, da poenoti vodenja celotnega hokeja na ledu v Kanadi.